En mæander er et vandløbs slyngning.

Mæander kan også henvise til:
 Den store mæander - flod i lilleasien
 Den lille mæander - flod i lilleasien
 Mæander (kunst)
 Mæander (matematik)